Vučinović oder Vucinovic ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Vucinovic (* 1988), deutscher Fußballspieler